Овчарка — общее название ряда пород пастушьих собак, изначально выведенных как помощники пастухов овец (овчаров) и другого скота.

Некоторые из них используются в качестве служебных собак.

Породы собак 
 Австралийская овчарка (аусси)
 Австралийская овчарка (келпи)
 Азорская овчарка или Сен-мигельская овчарка
 Алентежская овчарка, Рафейро ду алентежу (португальская сторожевая)
 Альпийская овчарка или савойская овчарка
 Анатолийская овчарка
 Английская овчарка
 Атласская овчарка (аиди)
 Афганская овчарка (саге коче)
 Баскская овчарка или баскская пастушья овчарка, пастор баско
 Белая швейцарская овчарка
 Бельгийская овчарка (грюнендаль, лакенуа, малинуа и тервюрен)
 Бергамская овчарка
 Богемская овчарка или цыганская овчарка (ходский пёс)
 Болгарская овчарка 
 Бурятская овчарка (хоттошо)
 Венгерская овчарка (комондор)
 Венгерская овчарка (муди)
 Восточноевропейская овчарка
 Гарафийская овчарка (пастор гарафиано)
 Голландская овчарка (хердер)
 Голландская овчарка шапендуа
 Греческая овчарка
 Грузинская горная овчарка нагази
 Египетская овчарка (армант)
 Исландская овчарка
 
 Кавказская овчарка
 Каталонская овчарка
 Крашская овчарка
 Майоркская овчарка
 Мареммо-абруццкая овчарка
 Миниатюрная американская овчарка
 Монгольская овчарка (банхар)
 Немецкая овчарка
 Новозеландская овчарка (хантвей)
 Норвежская овчарка (норвежский бухунд)
 Патагонская овчарка
 Пикардийская овчарка
 Пиренейская овчарка
 Польская низинная овчарка
 Польская подгалянская овчарка или татранская овчарка
 Португальская овчарка
 
 Североамериканская овчарка
 Среднеазиатская овчарка
 Староанглийская овчарка, бобтейл
 Старонемецкая овчарка
 Тувинская овчарка
 Уэльская овчарка
 Французская овчарка (бриар, босерон)
 Хорватская овчарка
 Шарпланинская овчарка или иллирийская овчарка или югославская овчарка
 Шетландская овчарка
 
 Шотландская овчарка (колли)
 Эштрельская овчарка (португальская горная овчарка)
 Южнорусская овчарка

Знаменитые овчарки 
 Овчарка Дик
 Овчарка Лео

Примечания